Herstal kan have flere betydninger:
 Herstal (virksomhed) – en dansk belysnings- og isenkramvirksomhed
 FN Herstal – en belgisk våbenproducent
 Herstal (by) – en by nær Liège, Belgien